Clește se poate referi la:

 Clește (biologie)
 Clește (unealtă)